Bahovec je priimek več znanih oseb:

 Eva Bahovec (*1951), filozofinja, feministka, univ. prof.
 Fran Bahovec (1848-1909), nadučitelj, šolnik
Franjo Bahovec (1851-1924), hrvaški arhitekt
 Fred Bahovec (1889-1989), slovensko-ameriški iskalec mineralov in lovec, po katerem se imenuje tudi Bahovec Peak na otoku Baranof (Aljaska, ZDA);
 Igor Bahovec (*1961), sociolog, religiolog
 Leo(n) Bahovec (1896-1972), ljubljanski lekarnar, po katerem se je imenovala Vila Bahovec
 Marina Bahovec (*1946), slikarka, pesnica, pisateljica
 Tina Bahovec (*1971), zgodovinarka

Glej tudi 

 priimke Bah, Bahar, Bahor, Bahčič, Bahč, Bahun